Las siglas PCCB pueden hacer referencia a:

 Les Petits Chanteurs à la Croix de Bois, coro de voces blancas francés fundado en 1907 en París.

 Propionil-CoA carboxilasa, una enzima que cataliza la reacción de carboxilación del propionil-CoA.